Mændenes styrtløbskonkurrence ved vinter-OL 2022 i Beijing blev afholdt den 6. februar på Xiaohaituo Alpine Skiing Field i Yanqing-distriktet. Skiløberne sendes af sted enkeltvis med ét gennemløb og de tre der passerer målstregen hurtigst tildeles medaljerne. 

Mesteren fra 2018, Aksel Lund Svindal, havde forinden trukket sig fra konkurrencen.

Resultater 
Konkurrencen startede 12:00 lokal tid (UTC+7, Beijing-tid) , (UTC+8). Ved startgaten var himlen delvist overskyet, temperaturen var -13.4 grader, 
og sneforholdene var hårdt pakket.

Referencer 

Alpint skiløb under vinter-OL 2022